Суперкубок Казахстана по футболу 2008 года () — 2-й розыгрыш Суперкубка Казахстана, футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Суперлиги и обладатели Кубка Казахстана предыдущего сезона. Матч состоялся 2 марта 2008 года на стадионе «Центральный» в городе Алматы. В нём встретились победитель чемпионата Казахстана сезона 2007 — «Актобе» (Актобе) и обладатель Кубка Казахстана сезона 2007 — «Тобол» (Костанай).

История проведения 
Чемпион страны 2007 года «Актобе» и обладатель Кубка «Тобол» открыли сезон игрой за Суперкубок. Два мяча российского нападающего Сергея Струкова принесли победу чемпиону страны. В дальнейшем обнаружилось, что в воротах «Актобе» играл не 20-летний казахстанец Жасулан Дехканов, а 23-летний узбекистанец Жасур Нарзикулов.

20 марта 2008 года Контрольно-дисциплинарный комитет ФФК дисквалифицировал Дехканова и засчитал поражение «Актобе» — 0:3.

31 марта 2008 года Апелляционный комитет ФФК оставил результат матча в силе, отменив решение КДК ФФК. Игроку Дехканову-Нарзикулову был выписан запрет на участие во всех официальных турнирах, проводимых ФФК.

Отчёт о матче

См. также 
 Чемпионат Казахстана по футболу 2007
 Кубок Казахстана по футболу 2007

Ссылки 

Суперкубок Казахстана
Суперкубок Казахстана по футболу
Март 2008 года
События 2 марта
Спортивные соревнования в Алма-Ате